Evans Kondogbia (né en 1989), footballeur franco-centrafricain, international centrafricain ;
 Geoffrey Kondogbia (né en 1993), footballeur franco-centrafricain, international français puis centrafricain, frère du précédent.